Křešín kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Křešín (okres Pelhřimov)
 Křešín (okres Příbram)